Појам  може да се односи на:

Елеонора од Кастиље, краљица Енглеске, краљица Енглеске
 Елеонора од Кастиље, краљица Наваре, краљица Наваре
 Леонор од Кастиље (умрла 1244), ћерка Алфонса VIII Кастиљског